Documenti della fine del Cinquecento ne attestano già in quel periodo la sua piena attività.
Bombardamento di Algeri può riferirsi a:
 1° bombardamento di Algeri (1682) da parte di uno squadrone francese
 2° bombardamento di Algeri (1683) da parte di uno squadrone francese
 3° bombardamento di Algeri (1688) da parte di uno squadrone francese
 bombardamento di Algeri (1783) da parte della flotta spagnola
 bombardamento di Algeri (1784) da parte di una flotta alleata spagnola, maltese, napoletana e portoghese
 bombardamento di Algeri (1816) da parte della flotta anglo-olandese
 Bombardamento di Algeri, dipinto di Thomas Luny, raffigurante il bombardamento del 1816